Корнильев — фамилия; имеет женскую форму Корнильева.

 Корнильев, Александр Алексеевич (1864—1904) — морской офицер Российского императорского флота
 Корнильев, Василий Дмитриевич (1793—1851) — коллежский асессор, жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство.
 Корнильев, Вадим Николаевич (1923—2010) — советский кинооператор-постановщик.
 Корнильев, Иван Васильевич (1901—1977) — депутат третьего и четвёртого Сеймов Латвийской Республики.
 Корнильев, Сергей Михайлович (1869 — не раньше 1916) — земский врач, депутат Государственной думы I созыва от Вятской губернии.
 Корнильев, Ярослав Александрович (род. 1928) — советский инженер-конструктор. См. также 
 Корнильево — местечко в Грязовецком районе Вологодской области.